El nombre de Vicente Martín puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Vicente Martín y Soler (1754-1806). Compositor español.
 Vicente Martín Sánchez Bragunde, más conocido como Vicente Sánchez (nacido en 1979). Futbolista uruguayo.
 Vicente Martín Romera (1889-1936). Médico y político socialista español que murió fusilado por los sublevados al inicio de la Guerra Civil Española.
 Vicente Martín (artista) (1911-1998), pintor uruguayo